Кубок угорської ліги 2009—2010 — 3-й розіграш Кубка угорської ліги. У змаганні брали участь 16 команд. Титул вперше здобув Дебрецен.

Перший груповий раунд 
Матчі були зіграні з 22 липня до 5 грудня 2009 року.

Група А 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Другий груповий раунд 
Матчі були зіграні з 13 лютого до 20 квітня 2010 року.

Група А 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Фінал

Посилання 
 Кубок угорської ліги на soccerway 

2009–2010
2009 у футболі
2010 у футболі
2009 в угорському спорті
2010 в угорському спорті